Yukon/NWT Scotties Tournament of Hearts 2014, turniej wyłaniający reprezentację Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich kobiet w curlingu na Scotties Tournament of Hearts 2014. Zawody rozegrano dniach 3-5 stycznia 2014 w Yellowknife, na lodowisku Yellowknife Curling Club.

Tytułów mistrzowskich bronił zespół Kerry Galushy. Po rozegraniu dwóch rund każdy z każdym zespoły Galushy i Koltun miały wygranych 5 meczów. W dodatkowym meczu wyłaniającym triumfatorki wynikiem 6:4 lepsza okazała się być Sarah Koltun. Był to pierwszy triumf drużyny z Jukonu od 2000. Dodatkowo w tym sezonie Koltun była mistrzynią juniorek Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich.

Były to ostatnie mistrzostwa wyłaniające jedną reprezentację dla tych dwóch kanadyjskich terytoriów. Od 2015 w mistrzostwach Kanady wprowadzone zostaną zmiany, jedną z nich jest rozdzielenie uczestnictwa Jukonu i Terytoriów Północno-Zachodnich.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
3 stycznia 2014; 14:30

Sesja 2. 
3 stycznia 2014; 19:30

Sesja 3. 
4 stycznia 2014; 9:30

Sesja 4. 
4 stycznia 2014; 14:30

Sesja 5. 
5 stycznia 2014; 10:00

Sesja 6. 
5 stycznia 2014; 15:00

Tie-breaker 
6 stycznia 2014; 9:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 

2014 w curlingu
2014